Montonesi – abitanti di Montona
Montonesi – abitanti di Montone (Italia)